Berggold bezeichnet Folgendes:

 Schokoladenwerk Berggold, Schokoladenwerk in Thüringen
 Karl Moritz Berggold (1760–1814), deutscher Porträt- und Bataillenmaler